Дагеста́нский запове́дник — государственный природный заповедник в Республике Дагестан, Российская Федерация. Особо охраняемая природная территория.

Дагестанский государственный природный заповедник был создан 9 января 1987 года Постановлением Совета Министров РСФСР на двух участках – «Кизлярский залив» и «Сарыкумские барханы». Общая его площадь составляет 19061 га, в том числе, участок «Кизлярский залив» – 18 485 га, и участок «Сарыкумские барханы» – 576 га. 

На прилегающих к заповедным участкам землях и водном пространстве созданы охранные зоны с ограниченным режимом пользования общей площадью 21065 га, в том числе, в Кизлярском заливе – 19890 га, и на Сарыкуме – 1175 га.

В 2009 году все три федеральных заказника, расположенных на территории Республики Дагестан («Аграханский», «Самурский» и «Тляратинский») переданы в ведение заповедника в том же статусе.

С 2019 года в ведении заповедника находится национальный парк «Самурский».

Климат континентальный.

Состав заповедника 
В состав заповедника входят:

• заповедные участки «Кизлярский залив» (18485 гектаров) и «Сарыкумские барханы» (576 гектаров);

• национальный парк «Самурский» (48273 гектара), в который входят два кластера: приморский «Дельта Самура» и горный «Шалбуздаг»;

• три федеральных заказника: «Аграханский» (39000 гектаров), «Самурский» (1940 гектаров) и «Тляратинский» (83500 гектаров).

Заповедные участки: 

 Участок «Кизлярский залив» расположен в Тарумовском районе на севере Дагестана, у устья реки Кума. Заповедный участок охватывает морские мелководья и пологие берега северо-западной части Кизлярского залива. В 2017 году «Кизлярский залив» получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО - территории, созданной для сохранения биологического разнообразия.

 Участок «Сарыкумские барханы» расположен в Кумторкалинском районе Республики Дагестан, в 18 км к северо-западу от Махачкалы, у основания северных склонов хребта Нарат-Тюбе на левом берегу реки Шура-Озень. Широкое распространение вокруг Сарыкума получили закрепленные бугристые пески.

Национальный парк «Самурский»: 

 В 2019 году, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № 1839 создан национальный парк «Самурский», общей площадью 48 273 гектара, который состоит из двух кластеров в дельте Самура и высокогорьях Южного Дагестана.

Федеральные заказники: 

 Заказник «Аграханский» — заказник занимает северные половины Аграханского залива и Аграханского полуострова. Предназначен для сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и среды их обитания.
 Заказник «Самурский» — территория заказника состоит из массива пойменных широколиственных лиановых лесов дельты Самура, рассечённого многочисленными рукавами реки. Общая площадь территории заказника до 2019 года составляла 11,2 тыс. га. В 2019 году большая часть заказника вошла в состав одноимённого национального парка, в связи с этим площадь заказника сокращена до 1939,9 га.
 Заказник «Тляратинский» — заказник расположен в Тляратинском районе, в верховьях реки Аварское Койсу (бассейн р. Джурмут) и охватывает северные склоны Главного Кавказского хребта и юго-западные отроги хребта Нукатль. На юге граничит с Лагодехским заповедником Грузии и Закатальским заповедником Азербайджана.

Флора 
На территории заповедника произрастают редкие и исчезающие виды растений – астрагал Лемана, джузгун безлистный, касатик остродольный, эремоспартон безлистный, водяной орех плавающий, меч-трава обыкновенная и др.

Фауна 
В Кизлярском заливе встречаются окунь, щука, сазан, осётр, севрюга, белуга, краснопёрка, лещ, линь, вобла, сом. Из рептилий — обыкновенный уж, степная гадюка и средиземноморская черепаха. Гнездовья пеликанов, фламинго, водятся стрепет, султанская курица, дрофа.

Примечания

Ссылки 
 
 Канал с фильмами о природе заповедника: Заповедный Дагестан
 Дагестанский Заповедник

Заповедники России
Охраняемые природные территории Дагестана